Produktion steht für:

 Produktion, Erzeugung von Wirtschaftsgütern
 Filmproduktion, als Kurzform: Herstellung eines Films
 Musikproduktion, als Kurzform
 Produktion, in der Theorie formaler Grammatiken eine Regel, siehe Produktionsregel
 Konsum-, Bau- und Sparverein „Produktion“, Hamburg

Siehe auch:
 Gläserne Produktion (Aktionstag)

 produktiv (Begriffsklärung)
 Produzent (Begriffsklärung)